Kaze Trevizan ima više značenja:
 Kaze Trevizan (Padova)
 Kaze Trevizan (Pordenone)